Под разстройство (от представката „раз“ и съществителното „строй“ – ред, подребда; на английски: disorder) може да се разбират следните явления:
 Разстройство (нарушение, разрив, срив), с което се описва болестно състояние на организъм, система или отделен орган, при което е нарушено естественото му физиологично състояние и действие.То обаче не бива непременно да се свързва по тежест на смисъла и конотация винаги с медицинско заболяване/страдание () във връзка с болест (). – например съдова болест на сърцето, или зараза (). – например холера, в това число и животозастрашаващо заболяване – например рак.
 Психично разстройство
 Преимуществено разстройство на стомашно-червния тракт, предизвикано от хранителни вещества, диария ().

Източници